Kampi ima više značenja:
 Kampi
 Kampi (Areco)
 Kampi (Benevento)
 Kampi (Bolonja)
 Kampi (Breša)
 Kampi (Mačerata)
 Kampi (Parma)
 Kampi (Peruđa)
 Kampi (Savona)
 Kampi (Trento)
 Kampi (Vičenca)